Cello — ранний графический веб-браузер, разработанный для Windows 3.1 Томасом Р. Брюсом из «Legal Information Institute» в «Cornell Law School». Был реализован как условно-бесплатное программное обеспечение в 1993 году. В то время, как другие браузеры работали на платформе Unix, Cello стал первым браузером, разработанным для Microsoft Windows, используя winsock для доступа в Интернет. В дополнение к базовой версии Windows, Cello работал и на Windows NT 3.5 и на OS/2 с небольшими изменениями.

Cello был создан, так-как существовал спрос на доступ в Интернет среди юристов, с большой вероятностью использовавших Windows, нежели Unix-системы, поддерживающие ранние Веб-Браузеры, включая Mosaic. Отсутствие браузера Windows означало, что многие юристы не могли получить доступ к юридической информации, размещённой в виде гипертекста во Всемирной Паутине. Cello был популярен в течение 1993 и 1994, но не выдержал конкуренции с Mosaic для Windows и Netscape, после чего от развития Cello отказались.

Впервые Cello была выпущена 8 июня 1993 года. Версия 2.0 была анонсирована, но разработка была прекращена. Версия 1.01a от 16 апреля 1994 стала последним публичным реализом. С тех пор Институт правовой информации Школа права Корнелла лицензировал исходный код Cello 2.0, который использовался для разработки коммерческого программного обеспечения.

Релизы 
Были выпущены следующие версии:

Несмотря на то, что Cello 2.0 была анонсирована, разработка была прекращена до публичного выпуска.

9 февраля 1994 года IBM выпустила исправление для своего стека TCP / IP V2.0, чтобы Cello могла работать с OS / 2 WinOS / 2.

Таблица сравнения Cello с браузерами того времени

См. также 
 Браузер
 Mosaic
 История Интернета

Примечания

Комментарии

Источники 

Браузеры